Michael ("Mike") Leslie Dean (Wirral, 2 juni 1968) is een Engels voetbalscheidsrechter. Hij is sinds 2000 actief in de Premier League. Hij sloot zich in 2003 aan bij de FIFA. Op 12 oktober 2010 was Dean de scheidsrechter in de EK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Oostenrijk, die eindigde in een 4-4 gelijkspel.

Statistieken 
''Cijfers bijgewerkt tot en met 27 december 2017.

Interlands

Zie ook
Lijst van voetbalscheidsrechters

Engels voetbalscheidsrechter